Repetto puede hacer referencia a:

Personas

«Repetto» como primer apellido 
Nicolás Repetto, político socialista y médico argentino.
Edificio Nicolás Repetto; vivienda colectiva construida por la cooperativa El Hogar Obrero en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 calle Nicolás Repetto, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
Nicolás Repetto, conductor argentino de televisión.
Roberto Repetto, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

«Repetto» como segundo apellido 
Carlos Torre Repetto, maestro mexicano de ajedrez.
Luis Queirolo Repetto; pintor uruguayo, reconocido particularmente por su faceta de retratista.
Raúl Bertelsen Repetto; abogado chileno, ministro del Tribunal Constitucional de Chile.

Miscelánea 
Torre Vicealmirante Repetto, edificio residencial de estilo moderno en Buenos Aires (Argentina).